Элберт Мартин «И Джей» Спид (, 1 июня 1995, Форт-Уэрт, Техас) — профессиональный футболист, выступающий на позиции лайнбекера в клубе НФЛ «Индианаполис Колтс».

Биография 
Элберт Спид родился 1 июня 1995 года в Форт-Уэрте. Один из четырёх детей в семье. В 2013 году он окончил старшую школу Норт-Кроули. За её команду И Джей играл на позиции квотербека. В последнем сезоне он набрал более 3 000 пасовых ярдов и 350 ярдов на выносе. У Спида были предложения спортивной стипендии от футбольных программ I дивизиона NCAA, но он решил продолжить карьеру и обучение в университете Тарлтона, команда которого играла во II дивизионе. Главной причиной такого решения было желание игрока остаться ближе к дому, так как у его сводного брата был диагностирован рак.

Любительская карьера 
После поступления в университет Спид сменил игровое амплуа. В сезоне 2013 года он не участвовал в матчах команды, но тренировался с ней как принимающий. Весной следующего года тренерский штаб перевёл его на позицию ди-энда. По ходу предсезонной подготовки И Джей получил травму, пропустил начало чемпионата, а затем получил статус освобождённого игрока по медицинским показаниям. За команду университета он дебютировал только 26 сентября 2015 года. Спид сыграл в семи матчах сезона, сделав в них шестнадцать захватов.

В сезоне 2016 года он принял участие в одиннадцати играх команды, сделал в них 68 захватов и стал лучшим игроком дивизиона по количеству форсированных фамблов. В следующем году Спид сыграл только в пяти матчах, пропустив большую часть чемпионата из-за травмы. В последнем сезоне своей студенческой карьеры И Джей принял участие в двенадцати играх, одну пропустив из-за дисквалификации. Причиной стали обвинения в мошенничестве с кредитными картами. Позднее они были сняты.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
На драфте НФЛ 2019 года Спид был выбран клубом «Индианаполис Колтс» в пятом раунде под общим 164 номером. Он стал всего пятым представителем университета Тарлтона, задрафтованным одной из команд лиги. Существенную роль в этом сыграл скаут команды по юго-западным штатам Байрон Ласби.

В регулярном чемпионате 2019 года И Джей сыграл в двенадцати матчах «Колтс».

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA на сайте университета
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»